Gewerbemuseum steht für
 Gewerbemuseum Basel
 Gewerbemuseum Berlin, siehe Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums Berlin 
 Gewerbemuseum Winterthur
 Nordböhmisches Gewerbemuseum, Liberec 
 Technologisches Gewerbemuseum, Wien 
 Bayerisches Gewerbemuseum, Nürnberg